Les termes église Saint-Omer ou église Saint-Audomar désignent plusieurs églises dédiées à Saint Omer (encore appelé Audomar de Thérouanne). Ils se traduisent par Sint-Audomaruskerk ou Sint-Omaarskerk en néerlandais ou flamand, St. Otmar ou St. Audomar Kirche en allemand, iglesia de San Audomaro ou iglesia de San Omar en espagnol. Ils peuvent faire référence à :

en Allemagne 
 Église St. Otmar à Dosdorf dans la commune d'Arnstadt
 Église St. Audomar à Frechen

en Belgique 

 située dans la Province de Flandre-Occidentale
 Église Saint-Audomar (Sint-Audomaruskerk) à Adinkerque, sur la commune de La Panne
 Sint-Audomaruskerk à Alveringem
 Sint-Audomaruskerk à Beveren-sur-l'Yser, sur la commune d'Alveringem
 Église Saint-Omer (Sint-Audomaruskerk) à Bissegem, sur la commune de Courtrai
 Sint-Audomaruskerk à Boitshoucke, sur la commune de Furnes
 Sint-Audomaruskerk à Passchendaele, sur la commune de Zonnebeke
 Sint-Audomaruskerk à Vinkem, sur la commune de Furnes
 Sint-Audomaruskerk à Westkerke, sur la commune d'Oudenburg

 située dans la province de Hainaut
 Église Saint-Omer de Kain, sur la commune de Tournai

en France 
 située dans le Calvados
 Église Saint-Omer de Saint-Omer

 située dans la Loire-Atlantique
 Église Saint-Omer de Saint-Omer-de-Blain

située dans les Hauts-de-France 
 dans le Nord
 

 Église Saint-Omer de Bambecque
 Église Saint-Omer de Bavinchove
 Église Saint-Omer de Brouckerque
 Église Saint-Omer de Caëstre
 Église Saint-Omer de Hondeghem
 Église Saint-Omer de Ledringhem
 Église Saint-Omer de Millam
 Église Saint-Omer de Quaëdypre
 Église Saint-Omer de Rexpoëde
 Église Saint-Omer de Staple
 Église Saint-Omer d'Ochtezeele
 Église Saint-Omer de Zegerscappel
 Église Saint-Omer de Zermezeele

 située dans l'Oise
 Église Saint-Omer de Saint-Omer-en-Chaussée

 située dans le Pas-de-Calais

 Église Saint-Omer d'Avroult
 Église Saint-Omer de Calonne-sur-la-Lys
 Église Saint-Omer d'Ecquedecques
 Église Saint-Omer d'Houchin
 Église Saint-Omer de Lillers
 Église Saint-Omer de Lisbourg
 Église Saint-Omer de Louches
 Église Saint-Omer de Matringhem
 Église Saint-Omer de Merck-Saint-Liévin
 Église Saint-Omer de Saint-Omer-Capelle
 Église Saint-Omer de Serques
 Église Saint-Omer de Verchin
 Église Saint-Omer de Vieille-Église
 Église Saint-Omer de Wittes
 Église Saint-Omer de Zudausques
 située dans la Somme
 Église Saint-Omer de Rosières-en-Santerre

Liens externes 

Saint-Omer